hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) w USA, w stanie Tennessee